Bohnsack ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Bohnsack (* 1923), Hochschullehrer für Erziehungswissenschaften an der Universität Essen
 Gerd Bohnsack (* 1939), deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer
 Günter Bohnsack (1939–2013), Mitarbeiter der Hauptverwaltung Aufklärung des Ministeriums für Staatssicherheit
 Gustav Bohnsack (1843–1925), deutscher Architekt, Baurat und Hochschullehrer
 Heinrich Bohnsack (August Heinrich Bohnsack; 1735–1815), braunschweig-lüneburgischer Artillerist und Offizier, Verfasser eines Tagesbuchs über die sogenannte „Franzosenzeit“
 Jo Bohnsack (* 1960), deutscher Blues- und Boogie-Pianist
 Klaus Bohnsack (* 1940), deutscher Fußballspieler
 Ralf Bohnsack (* 1948), deutscher Soziologe; Hochschullehrer für Pädagogik mit Schwerpunkt Qualitative Bildungsforschung
 Rolf Bohnsack (1937–2009), deutscher Volksschauspieler

Bohnsack ist der Name folgender Orte:
 Bohnsacker Insel, Insel in der Danziger Bucht, Polen
 Bohnsack (poln. Sobieszewo), Hauptort der Bohnsacker Insel

Siehe auch:
 Bohnensack
 Bonsack